Dryer ist der Familienname folgender Personen:

 David Dryer, US-amerikanischer Kameramann und Filmtechniker
 Fred Dryer (* 1946), US-amerikanischer Schauspieler
 Matthew S. Dryer, US-amerikanischer Linguist und Hochschullehrer
 Robert Dryer (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler